Zellgraben ist ein geographischer NAme:

 Zellgraben (Gemeinde Tiefgraben), Siedlungsplatz der Gemeinde Tiefgraben im  Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

 Zellgraben (Auegraben), rechter Zufluss des Auegrabens (zum Heidigsfeldgraben, zur Taft) nahe bei Großentaft, Marktgemeinde Eiterfeld, Landkreis Fulda, Hessen
 Zellgraben (Prien), linker Zufluss der Prien gegenüber Hohenaschau im Chiemgau, Gemeinde Aschau im Chiemgau, Landkreis Rosenheim, Bayern

Siehe auch:
 Zellbach
 Zeller Graben